Batavia ist der Name mehrerer Orte im US-Bundesstaat New York:

 Batavia (City, New York), eine City im Genesee County
 Batavia (Town, New York), eine Town im Genesee County